Diego Sosa – calciatore argentino nato nel 1991
 Diego Sosa – calciatore argentino nato nel 1997